Cheriton puede referirse a:

 Cheriton (Devon), Inglaterra
 Cheriton (Hampshire), Inglaterra
 Cheriton (Kent), Inglaterra
 Cheriton (Swansea), Gales
 Cheriton (Virginia), Estados Unidos
 Odo de Cheriton